Франсиско Монтоја Родригез има више значења:

 Франсиско Монтоја Родригез (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Франсиско Монтоја Родригез (Уачинера), насеље у савезној држави Сонора у Мексику